Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Brian Teacher che hanno battuto in finale Ross Case e Chris Kachel 6–3, 7–6.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)
 Ross Case /  Chris Kachel (finale)

 Mike Cahill /  Terry Moor (primo turno)
 Sherwood Stewart /  Brian Teacher (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1978